Nathārah kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nes̄ār-e Kūchek, ort, Khuzestan, 
 Nes̄ār-e Bozorg, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar